Abdālān (persiska: عَبدِهلان, اَبدالان) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Hamadan, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Teheran. Abdālān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Abdālān är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den bergig. Abdālān ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Bar Āftāb,  meter över havet,  km öster om Abdālān. Runt Abdālān är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Asadābād,  km nordväst om Abdālān. Trakten runt Abdālān består i huvudsak av gräsmarker. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hamadan (provins)